Це список моделей стільникових телефонів HTC, випущених під маркою компанії і за контрактами оригінальної розробки виробника, починаючи з 2002 року. Також до список внесено кілька мобільних комп'ютерів компанії.

Серія A 
Починаючи з кінця 2008 року компанія HTC розробляє і випускає телефони під управлінням операційної системи Android. HTC тісно співпрацює з Google і навіть розробила телефон який продається під маркою Google Nexus One. Практично на всіх Android-моделях, крім перших двох (HTC Dream і HTC Magic), встановлений користувальницький інтерфейс HTC Sense.

** Деякі 32A HTC Sapphires (такі як Rogers HTC Magic в Канаді) були оновлені до HTC Sense, а пізніше до Android 2.1 .

** HTC Glacier зроблені з оновленою версією myTouch для HTC Sense.

Серія HTC 7 
З появою в 2010 році операційної системи Windows Phone 7 компанія почала виробляти смартфони під її управлінням. Користувальницькі інтерфейси на такі моделі не встановлюються.

Серія P 
Серію складають кишенькові персональні комп'ютери, що працюють переважно під управлінням Windows Mobile різних версій. З 2007 року більшість представників цієї серії також має користувальницький інтерфейс TouchFLO.

Серія S 
Сері складається зі смартфонів, що працюють переважно під управлінням Windows Mobile різних версій, що випускалися з 2002 по 2009 рік.

Серія T 
Серія складається з моделей, що випускалися з 2008 по 2010 рік зі встановленою операційною системою Windows Mobile і призначеним для користувача інтерфейсом TouchFLO або HTC Sense.

Серія X 

Серія складається з трьох ультрамобільних ПК на різних апаратних платформах і під управлінням різних операційних систем.

BREW-телефони 
Компанія HTC випустила лише одну модель стільникового телефону на BREW-платформі.

Контрактні апарати 
Ці пристрої створені HTC за контрактами оригінальної розробки виробника для інших компаній.

Примітки

Джерела 
 HTC Corporation Homepage

Стільникові телефони
Стільникові телефони за виробниками
Стільникові телефони HTC